Ва́льзер () — немецкая фамилия. 

 Вальзер, Мартин (Martin Walser) (род. 1927) —  немецкий писатель.
 Вальзер, Роберт (Robert Walser, 1878—1956) — швейцарский писатель, писал на немецком языке.
 Вальзер, Рольф — швейцарский кёрлингист.

См. также 
 Валлизер